Сергей Алексеевич Пономарёв:
 Пономарёв, Сергей Алексеевич (1908—1968) — майор милиции, Герой Советского Союза.
 Пономарёв, Сергей Алексеевич (род. 1954) — генерал-лейтенант, генеральный директор МИТ.